Jméno a příjmení Petr Veselý má více nositelů:

 Petr Veselý (sochař) (* 1951) – český sochař, restaurátor a spisovatel
 Petr Veselý (malíř) (* 1953) – český malíř, výtvarný pedagog a básník
 Petr Veselý (režisér) (* 1965) – český divadelní režisér
 Petr Veselý (* 1971) – český fotbalový obránce
 Petr Veselý (kanoista) (* 1976) – český kanoista
 Petr Veselý (herec) (* 1978) – český herec (Divadlo Na Fidlovačce)